Фука Какимото (, родилась 20 августа 1984 года — японская рестлерша, боец смешанных единоборств и модель, известная также как просто Фука (). Обучалась в JDStar в рамках программы промоушна Athtress, дебютировала в реслинге в феврале 2004 года и собрала большое количество своих фанатов. В 2005—2006 годах провела три MMA-боя (две победы, одно поражение), за время выступления стала «принцессой чемпионата Pro-Wresting» (чемпионкой среди женщин), принцессой Кэцудэка и чемпионкой мира в командных боях по версии TWF. С июля 2007 года выступала в независимых реслинг-лигах, организовывала собственные серии боёв «Фестиваль Фуки». Неоднократно бывала в Мексике, выступая в независимых промоушенах. В марте 2010 года завершила карьеру профессионального рестлера, став тренером для нового соревнования World Wonder Ring Stardom, с сентября того же года генеральный менеджер. Как модель известна по сотрудничеству с Platinum Production.

Профессиональная карьера

JDStar (2004—2007) 
Тренировку прошла в школе JDStar, попав в последний поток участниц программы продвижения Athtress, которая готовила не только физически сильных, но и красивых женщин, которые должны были стать звёздами японского телевидения
. Под именем Фука дебютировала 29 февраля 2004 года в командном бое с Кюсэй Ниндзя Ранмару против Кадзуки и Томойя, потерпев поражение. За череду поражений подряд Фука получила прозвище « женского реслинга» в честь лошади, проигравшей очень много скачек подряд в Японии. При этом у Фуки появилось множество фанатов среди мужчин, благодаря чему она попала даже на All Japan Pro Wrestling, выступив 7 августа 2005 года против Кэйко Сайто и проиграв.

В феврале 2006 года JDStar объявил о том, что Фука является полноправной его сотрудницей. В апреле того же года Фука дебютировала в турнире Принцессы Лиги, который выявлял чемпионку («принцессу») Pro-Wresting (POP). С результатом 3 победы, одна ничья и одно поражение Фука вышла в полуфинал, победив , а в финале победила  и выиграла титул «принцессы» Pro-Wrestling. 23 июля того же года она защитила титул, победив Бэмби из промоушена Кайэнтай Додзё. В том же году она трижды защитила титул, победив  22 октября, Юри Ураи 5 ноября и Карибский Ром 3 декабря. 23 июня того же года она выступила на турнире, организованном рестлером : в первом раунде со своим братом Даити, Кота Ибуси и Сэйя Морохаси одержала победу над командой, где были , Гильермо Акиба, Хисамару Тадзима и ; в полуфинале Фука, Даити и Ибуси победили команду, где были Антонио Хонда,  и Мори Бернард; в финале вместе с Ибуси нанесла поражение  и  и победила. Тем не менее, 31 декабря 2006 года Фука всё же потеряла титул чемпионки Pro Wrestling, проиграв Нацуки Тайё на NEO Japan Ladies Pro Wrestling. В том же году стала обладателем титула «комедийной принцессы Кэцудэка» (POK) и чемпионкой в командных боях с Сюу Сибутани.

3 марта 2007 года Фука проиграла на юбилейном матче , а 21 марта проиграла в одиночном бою , в ходе которого Хамада откровенно грубила. После проигрыша Фука в истерике заявила, что больше не будет участвовать. 13 апреля JDStar исключил Фуку из своего состава из-за «плохого самочувствия», но 18 мая она вернулась на командный бой с , в котором потерпела поражение от Аюми Курихара и Сюу Сибутани. Спустя три дня JDStar заявил о своём самороспуске, назначенном на 16 июля, а в тот день Фука с тренером Ягуар Ёкотой одержала победу над  и Сюу Сибутани.

Независимые промоушены и Fuka Matsuri (2007—2010) 

Фука начала участвовать в независимых промоушенах и создавать свои: 30 сентября 2007 года состоялись первые бои в промоушене Fuka Maysuri, а именно командный поединок 4 на 4 с участием Фуки и Нанаэ Такахаси. В течение следующих двух лет примерно раз в три месяца проводились бои в этом промоушене, куда Фука приглашала друзей и родственников. 7 октября 2007 года Фука участвовала в боях, организованных Pro Wrestling Sun (Нанаэ Такахаси) и , победив Трэйси Тейлор в бою за титул чемпионки мира по версии Европейской ассоциации реслинга ().

24 февраля 2008 года на третьем событии Fuka Matsuri, отмечая свои 4 года в реслинге, Фука участвовала в двух командных боях: с Хикару против Монстер Блэка и Сюу Сибутани (победа) и со своим братом Даити против отца Масахидэ и брата Гэнки. 11 мая дебютировала в турнире Toryumon Mexico в Мехико в командном бою с Саори против  и  (поражение). В Мексике она выступала в образе лучадора в маске под псевдонимом «Тигр Фука» (). 31 августа Фука провела пятое мероприятие Fuka Matsuri в родном городе Нара, победив в паре с отцом Масахидэ команду Гэнки Какимото и Монстер Блэка.

11 октября 2008 года Фука дебютировала в Dragon Gate, победив . Выступала в нескольких промоушенах дзёси, в том числе Ibuki, ,  и Sendai Girls' Pro Wrestling. 22 февраля 2009 года в 5-ю годовщину своего дебюта Фука на турнире Fuka Matsuri 7 в паре с Нанаэ Такахаси нанесла поражение Харуке Мацуо и .

5 июля 2009 года в команде с Ёсико Тамура Фука вернулась на соревнования NEO Japan Ladies Pro Wrestling в так называемый Летний турнир (Mid Summer Tag Tournament VIII). Ими были побеждены в четвертьфинале пары Ая Юки — Минори Макиба и Аюми Курихара — , но в финале Фука и Тамура проиграли Эми Сакуре и Нанаэ Такахаси. 21 октября Фука объявила об уходе из реслинга следующей весной. 23 декабря 2009 года состоялось мероприятие Fuka Matsuri 12, на котором Фука проиграла в главном бою вечера Мэйко Сатомура. 25 февраля 2010 года Фука вернулась в Мексику в рамках прощального турне, выступив на  под именем Тигр Фука и в командном матче с Флор Металика победив  и Леди Метал. Через 3 дня она выступила на прощальном событии в Тлальнепантла-де-Бас, а 28 марта 2010 года в Токио в Коракуэне провела прощальный поединок, потерпев поражение от Нанаэ Такахаси.

World Wonder Ring Stardom (2010—2017) 
7 сентября 2010 года Фука и промоутер Росси Огава на пресс-конференции объявили о создании нового реслинг-промоушена под названием World Wonder Ring Stardom, генеральным менеджером которого должна была стать Фука. Среди её учениц появились Ариса Хосики, Эри Суса,  и певица ; на работу также была приглашена боец MMA . Сама Фука выполняла роль конферансье, начиная каждое шоу с танцев. 21 января 2018 года Фука объявила об уходе из Stardom по причине ожидания появления на свет своего первенца.

Вне реслинга 
Какимото занималась также смешанными боевыми искусствами, выступая в . 17 августа 2005 года её дебютный бой против Тиаки Кавабита завершился проигрышем после болевого приёма «рычаг локтя». 29 ноября того же года Какимото этим же приёмом победила , а 15 сентября 2006 года единогласным решением судей победила Майко Такахаси.

24 ноября 2008 года Какимото дебютировала в шутбоксинге против рестлерши Маи Итии, также занимавшейся MMA и являвшейся интерконтинентальной чемпионкой UKF среди женщин. После трёх раундов, в котором Итии получила жёлтую карточку за запрещённый удар, мнения судей разделились, и был назначен дополнительный раунд, по итогам которого Какимото победила единогласным судейским решением. 13 февраля 2010 года Фука провела последний поединок в шутбоксинге, завершая свою профессиональную карьеру, и проиграла  решением большинства судей

Личная жизнь 
Отец Масахидэ и старший брат Гэнки неоднократно появлялись на матчах с участием Фуки. Ещё один старший брат, Даити — рестлер, выступал в 2003—2014 годах в промоушене Dramatic Dream Team.

Фука Какимото с декабря 2016 года состоит в отношениях с кикбоксером Икки, 19 июня 2017 года вышла за него замуж

Достижения 
 
 Чемпионка мира среди женщин — 1 раз
 JDStar
 Чемпионка среди женщин (принцесса Кэцудэка) — 1 раз
 Чемпионка Pro-Wrestling (принцесса Pro Wrestling) — 1 раз
 Чемпионка мира в командных боях по версии TWF — 1 раз с 
 Принцесса Лиги (2006)
 Último Dragón Fiesta
 Победительница Dragon Mixture Tournament (2006) — с Даити Какимото, Кота Ибуси и Сэйя Морохаси

Результаты выступлений в MMA-соревнованиях 

|-
|Победа
|align=center| 2-1
|
|Единогласное решение судей
|
|
|align=center| 2
|align=center| 5:00
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center| 1-1
|
|Рычаг локтя
|
|
|align=center| 2
|align=center| 1:37
|Токио, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center| 0-1
|
|Рычаг локтя
|
|
|align=center| 1
|align=center| 2:50
|Токио, Япония
|

Легенда:

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Platinum Production
 Профиль на World Wonder Ring Stardom
 Официальный блог
 Профиль на Fighter Girls

Женщины-рестлеры Японии
Кикбоксеры Японии
Бойцы смешанных единоборств Японии